Апросово — название населённых пунктов в России:

 Апросово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Апросово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Апросово — деревня в Себежском районе Псковской области.